Соревнования по дзюдо в весовой категории до 63 кг у женщин на летних Олимпийских играх 2008 прошли 12 августа. Приняли участие 25 спортсменок.

Призёры

Соревнование

Основная сетка

Встречи за третьи места

Ссылки 
 Результаты встреч на официальном сайте Игр